Rosalind Chao - atriz estadunidense
 Chao (Sonic the Hedgehog)

Localidades

Chao (distrito)

Veja também
Chão

Desambiguação
Desambiguações de topônimos